Sólnetxnoie (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Sólnetxnoie (Daguestan), localitat de la república del Daguestan, a Rússia
 Sólnetxnoie (Crimea), localitat de la república de Crimea, a Rússia